Mit dem Namen Zeche Geitling gab es in Deutschland mehrere Bergwerke oder ähnliches. Dies waren unter anderem:

 Die Zeche Geitling in Essen-Burgaltendorf.
 Die Zeche Geitling in Essen-Steele.
 Die Zeche Geitling am Wittenberge in Essen-Rüttenscheid.
 Die Zeche Geitlinger Stolln in Essen-Frohnhausen.
 Die Zeche Preußische Adler in Essen-Byfang-Burgaltendorf wurde zeitweise Zeche Geitling genannt
 Im Steinbruch Dünkelberg tragen drei sichtbare Kohlenflöze die Bezeichnung "Geitling 1"  bis "Geitling 3", von oben nach unten gezählt

Das Wort Geitling ist ein regionaler Ausdruck für die Schwarzdrossel.